

Grundprinzip 

Die Integralbauweise zeichnet sich dadurch aus, dass komplex gestaltete Bauteile für Fahrzeuge, Flugzeuge und Maschinen am Stück, d. h. ohne Fügetechniken hergestellt werden. Zur Fertigung von Integralbauteilen eignen sich alle Urformverfahren wie das Gießen von Metallen und das Spritzgießen von Kunststoffen, einige Umformtechniken sowie Verfahren der additiven Fertigung wie der 3D-Druck.

Das Gegenteil zur Integralbauweise ist die Differentialbauweise. Am Beispiel eines Blechs, das mit Hutprofilen verstärkt ist, wird der Unterschied in der nebenstehenden Abbildung  illustriert. Welche der beiden Bauweisen kostengünstiger ist, hängt von den geforderten Eigenschaften an das Bauteil und der herzustellenden Stückzahl ab.

Vor- und Nachteile 
Die wesentlichen Vorteile der Integralbauweise sind:
 Minimierung des Bauteilgewichts, da Fügestellen mit Materialüberlappungen entfallen (Beitrag zum Leichtbau)
 Minimale Anzahl von Halbzeugen für ein Bauteil mit mehreren Funktionen (Prinzip der Funktionsintegration)
 Effektive Werkstoffnutzung und hierdurch verringerte Materialkosten
 Wegfall von Fügeschritten

Als Nachteile der Integralbauweise sind zu nennen:
 Hohe Werkzeugkosten für große Bauteile
 Keine Demontierbarkeit von Einzelteilen für Wartung und Reparatur
 Erleichterte Schadensausbreitung durch das ganze Bauteil
 Erschwernis, unterschiedliche Werkstoffe in einem einzigen Fertigungsschritt zu kombinieren (sofern erforderlich).

Beispiel 
Das nebenstehende Bild zeigt ein Aluminium-Lüfterrad in Integralbauweise (aus einem Staubsauger). Es wurde mittels Druckguss ohne zusätzliche Fügeschritte für die Luftleitschaufeln hergestellt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Bernd Klein und Thomas Gänsicke: Leichtbaukonstruktion. Springer-Vieweg Verlag (2020), ISBN 978-3-658-26845-9.
  Flugzeugkonstruktion auf Fachhochschule Aachen
 Rolf Kümmerer et al.: Konstruktionslehre Maschinenbau. Verlag Europa-Lehrmittel (2021), ISBN 978-3-8085-5368-8.

Montagetechnik
Konstruktionslehre